Die isländische Fußballmeisterschaft 1978 war die 67. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 13. Mai 1978 und endete mit den letzten Spielen am 10. September 1978.

Der Titel ging zum 16. Mal an Valur Reykjavík, das während der gesamten Saison lediglich einen einzigen Punkt abgeben musste.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1978
1978